Lampertsbach ist der Name geographischer Gegenstände:

Ort:
 Lampertsbach (Elzach), Zinken im Stadtteil Oberprechtal von Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Lampertsbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr nahe Esch, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Lampertsbach (Cunnersdorfer Bach), linker Zufluss des Cunnersdorfer Baches unterhalb von Cunnersdorf, Gemeinde Gohrisch, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Lampertsbach (Elz), rechter Zufluss der Elz (zum Oberrhein) bei Lampertsbach, Stadt Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Lampertsbach (Sehma), rechter Zufluss der Sehma in Cranzahl, Gemeinde Sehmatal, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lampertsbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zum Oberrhein) im Sulzburger Wald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg